Francisco de Borbón y Borbón (Santander, 16 november 1912 - Madrid, 18 november 1995) was een Spaans aristocraat en een verwant familielid van de Spaanse koninklijke familie. Hij diende als luitenant-generaal en aanvoerder van de cavalerie in het Spaanse leger.

Familie 
Don Francisco was het oudste kind van Francisco de Borbón y de la Torre (1882-1953), een zoon van Francisco de Paula de Borbón y Castellví en María Luisa de la Torre y Bassave. Zijn moeder was Enriqueta de Borbón y Parade (4e hertogin van Sevilla), een dochter van Enrique de Borbón y Castellví en Joséphine Parade. Hij was een lid van de Spaanse tak van het huis Bourbon en was nauw verwant met Juan Carlos I van Spanje.

Hij deed afstand van zijn recht om zijn moeders titel te erven in 1968 ten voordele van zijn oudste zoon.

Huwelijk en kinderen 
In 1942 huwde hij met Enriqueta Escasany y Miguel (1925-1962), dochter van Ignacio Escasany y Ancell en Enriqueta de Miguel (2e markiezin van Pobla de Claramunt). Het koppel had twee zonen:
 Francisco de Borbón y Escasany|, vijfde hertog van Sevilla (1943), gehuwd met (1) gravin Beatrix von Hardenberg, (2) Isabelle Karanitsch en (3) María de los Ángeles de Vargas-Zúñiga y Juanes en heeft twee dochters, Olivia en Cristina, en een zoon, Francisco de Paula
 Alfonso Carlos de Borbón y Escasany (1945), gehuwd met María Luisa Yordi y Villacampa en heeft een zoon, Alfonso, en een dochter, Alejandra

Hij huwde een tweede keer in 1967 met María García de López y Salvador. Het koppel heeft een zoon:
 Enrique de Borbón y de López (1970)

Orde van Sint-Lazarus 
 Hij was tussen 1959 en 1967 en tussen 1973 en 1995 Grootmeester van de Orde van Sint-Lazarus in navolging van zijn vader, die grootmeester was sinds 1930.

Stamboom
</center>

Patrilineare afstamming
De stamboom van Francisco de Paula de Borbón y Borbón gaat in de mannelijke lijn 33 generaties terug tot de Frank Robert II van Haspengouw, die vóór 800 werd geboren, en Hugo Capet, de eerste Franse koning uit het huis Capet, en de Bourbons, die de Franse troon in 1553 erfden.

Francisco de Paula
Borbon, F